

Вільшаницька сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Вільшаницька сільська рада — Львівська область, Самбірський район
 Вільшаницька сільська рада — Хмельницька область, Білогірський район